Die Campeonato Brasileiro Série A 2011 war die 55. Spielzeit der brasilianischen Série A.

Teilnehmer

Tabelle 
Quelle:

|}

Anmerkungen:

Kreuztabelle 
Quelle:

Torschützenliste 

Quelle:

Die Meistermannschaft von Corinthians São Paulo

Prêmio Craque do Brasileirão 

Quelle:
 Bester Spieler: Neymar
 Elf der Saison: Jefferson – Fagner, Dedé, Réver, Bruno Cortês – Paulinho, Ralf, Diego Souza, Ronaldinho – Neymar, Fred
 Bester Spieler (Fan-Voting): Dedé
 Bester Newcomer: Wellington Nem
 Bester Trainer: Ricardo Gomes/Cristóvão Borges
 Bester Schiedsrichter: Leandro Vuaden

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011